Miejsca:
 Mato Grosso – stan w Brazylii
 Mato Grosso do Sul – stan w Brazylii
 Mato Grosso – płaskowyż w Brazylii
Technika:
 „Mato Grosso” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej